Llista de monuments del districte d'Aush (Gers) registrats com a monuments històrics, bé catalogats d'interès nacional (classé) o bé inventariats d'interès regional (inscrit).

|}

Referències

Vegeu també 

 Llista de monuments del Gers

Districte Aush
Gers